Helvetia hace referencia a varios artículos:

En Suiza
 Helvetia, derivación neolatina con el significado de Suiza o Confederación Suiza.
 Pro Helvetia, fundación cultural Suiza con sede en Zúrich.

Lugares en Estados Unidos
 Helvetia (Pensilvania), área no incorporada en el condado de Clearfield, estado de Pensilvania.
 Helvetia (Virginia Occidental), lugar designado por el censo en el condado de Randolph, estado de Virginia Occidental.
 Helvetia (Wisconsin), pueblo en el condado de Waupaca, estado de Wisconsin. 
 Municipio de Helvetia (condado de Madison, Illinois), estado de Illinois.

Además
 Helvetia (equipo ciclista), equipo ciclista suizo.
 Nueva Helvetia o Nueva Suiza, asentamiento siglo XIX en Alta California, México.
 Helvetia Anaitasuna, sociedad de ámbito cultural, deportivo y recreativo de Pamplona, Navarra, España.